— серия лайт-новел Такаи Кагами с иллюстрациями Ю Камии, публикующаяся издательством Fujimi Shobo под лейблом Fujimi Fantasia Bunko. Начиная с октября 2009 года в журнале Monthly Dragon Age выходит манга по сюжету произведения с иллюстрациями Сиори Асахины. В октябре 2010 года было объявлено о производстве аниме-сериала Itsuka Tenma no Kuro Usagi, его производством занялась студия Zexcs. Трансляция сериала началась 8 июля 2011 года.

Сюжет 
В последнее время Тайто постоянно сонный, и видит один и тот же сон о том, как, будучи ребенком, он встретил девочку, которая подарила ему ядовитый «поцелуй», тем самым наложив на него проклятье. Иногда ему даже кажется, что он слышит её голос, когда бодрствует. В остальном же он ведет жизнь заурядного школьника, но после аварии, в которой он должен был погибнуть, весь его мир кардинально меняется, и он понимает, что его сны происходили на самом деле.

Персонажи 
 — главный герой. Получил от Химэи способность возрождается после смерти семь раз, истратив которую он умрет окончательно, однако по прошествии некоторого времени счетчик смертей обнуляется. Любит Химэю.
 Сэйю: Юки Кадзи (drama CD), Синносукэ Татибана (аниме)

 — могущественная девушка-вампир обменявшая большую часть своей магической силы на воскрешение Тайто. Любит Тайто.
 Сэйю: Марина Иноуэ (drama CD), Мэгуми Такамото (аниме)

 — эгоистичный, возомнивший себя лучше других парень. Называет всех пешками или мусором.
 Сэйю: Дайсукэ Оно (drama CD), Юити Накамура (аниме)

 — младший брат-близнец Гэкко.
 Сэйю: Дзюн Фукуяма

 — «Губительница будущего» силы которой активируются при снятии заклятья поцелуем Гэкко. Подчинённая Гэкко. Любит Гэкко.
 Сэйю: Тива Сайто (drama CD), Иори Номидзу (аниме)

 — одноклассница и подруга детства Тайто. Любит Тайто. Имела вторую личность.
 Сэйю: Саори Хаями

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 Манга Itsuka Tenma no Kuro Usagi на сайте издательства Fujimi Shobo

Вампиры в литературе
Zexcs